Куми́рня — з точки зору християн буддистська або будь-яка язичницька молитовня з ідолами.
Прикладами кумирні є:
 Синтоїстське святилище — «дім божества» в синтоїзмі
 Капище
 головний буддистський храм

Див. також 
 Дацан

Примітки 

Буддистські храми
Давньослов'янські святилища